

Бозойський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Алматинська область
 Бозойський сільський округ — адміністративна одиниця, Шалкарський район, Актюбинська область

Див. також 
 Бозой